Il toponimo Plaridel può riferirsi a diverse località delle Filippine:

Plaridel, municipalità della Provincia di Bulacan
Plaridel, municipalità della Provincia di Misamis Occidental
Plaridel, municipalità della Provincia di Quezon